Il doppio  del Virginia National Bank Men's Pro Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Robert Kendrick e Donald Young hanno battuto in finale Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos 7–6(5), 7–6(3).

Teste di serie

  Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (primo turno)
  Stephen Huss /  Peter Luczak (primo turno)

  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (quarti di finale)
  Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Virginia National Bank Men's Pro Championship 2010